Anna Stainer-Knittel (1841-1915) – pittrice austriaca
 Jacobus Stainer (1619-1683) – liutaio austriaco
 Johannes Maximus Stainer von Pleinfelden (1610-1692) – vescovo austriaco
 John Stainer (1840-1901) – compositore, musicista e insegnante inglese
 Kathrin Stainer-Hämmerle (1969) – politologa e docente austriaca
 Klayton Stainer (1991) – regista australiano